Casalvecchio puede referirse a:
 Casalvecchio di Puglia, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia.
 Casalvecchio Siculo, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia.